Easton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Easton (condado de Adams, Wisconsin).
  Easton (condado de Marathon, Wisconsin).